High Chaparral, High chaparral eller High Chaparall kan syfta på:

 High Chaparral – en nöjespark med västern-tema i Småland
 High Chaparral (TV-serie) – en amerikansk västernserie
 High Chaparall – en TV-serie på Kanal 5
 High chaparral – ett alternativt namn på en kaktusliknande växt, se trekantseuforbia